So Many Ways kan verwijzen naar:

So Many Ways, de debuutsingle van de Vlaamse zanger Dean Delannoit.
So Many Ways, het debuutalbum van de Vlaamse zanger Dean Delannoit.